Kobia steht für:

 Samuel Kobia (* 1947), von 2004 bis 2009 Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen
 Cobia, einen Meeresfisch aus der Gruppe der Stachelmakrelenverwandten

Siehe auch:
 Kobya